Любляна — многозначный термин.

 Любляна — столица и самый большой город Словении.
 «Любляна» (аэропорт имени Йоже Пучника) — международный аэропорт Словении.
 «Любляна» — югославский эскадренный миноносец типа «Београд».
 «Любляна» — словенский футбольный клуб.

См. также